

Teatro
Parlor, Bedroom and Bath – lavoro teatrale del 1918 di C. W. Bell e Mark Swan

Film
Parlor, Bedroom and Bath – film del 1920 diretto da Edward Dillon
Io... e le donne (Parlor, Bedroom and Bath) – film del 1931 diretto da Edward Sedgwick